El Rincón bezeichnet:

 El Rincón (Córdoba), Ort in Argentinien
 El Rincón (Albardón), Ort in Argentinien (Provinz San Juan)
 El Rincón (Caucete), Ort in Argentinien (Provinz San Juan)
 El Rincón (Río Negro), Ort in Argentinien
 El Rincón (Santiago del Estero), Ort in Argentinien
 El Rincón (Kuba), Ort auf Kuba
 El Rincón (Guerrero), Ort in Mexiko
 El Rincón (Jalisco), Ort in Mexiko
 El Rincón (México), Ort in Mexiko
 El Rincón (Nayarit), Ort in Mexiko
 El Rincón (Puebla), Ort in Mexiko
 El Rincón (Amealco de Bonfil), Ort in Mexiko (Bundesstaat Querétaro)
 El Rincón (Cadereyta de Montes), Ort in Mexiko (Bundesstaat Querétaro)
 El Rincón (Ixcatepec), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 El Rincón (Tantoyuca), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 El Rincón (Herrera), Ort in Panama
 El Rincón (Veraguas), Ort in Panama